Говерт Клинкхамер (; 31 августа 1702, Амстердам — 11 августа 1774, там же) — нидерландский поэт.

Сын богатого торговца шёлком, принадлежал к церкви меннонитов.

Автор эпической поэмы «Посол Креста, или Жизнь апостола Петра» (; 1725), нескольких сборников стихотворений на библейские темы.

Помимо оригинальных сочинений, перевёл на нидерландский язык трагедию Вольтера «Заира» и его же поэму «Генриада».

Примечания

Ссылки 
 Сведения о Говерте Клинкхамере в базе данных «Цифровая библиотека нидерландской литературы» 

Поэты Нидерландов
Нидерландские поэты
Переводчики поэзии на нидерландский язык